Lázár Erzsébet (1932) romániai magyar színésznő
 Lázár Erzsébet (1950) olimpiai bronzérmes romániai magyar evezős